Azpiri ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Azpiri (* 1947), spanischer Comiczeichner
 Antonio Azpiri (1912–1947), mexikanischer Fußballspieler